Rajon Babuschkin ist der Name folgender Rajone:

in Russland:
 Rajon Babuschkin (Moskau), in der Stadt Moskau
 Rajon Babuschkin (Wologda), in der Oblast Wologda

in der Ukraine:
 ehemals Rajon Babuschkin, heute Rajon Schewtschenko in der Stadt Dnipro